Боборы́ка

 Боборыка — русское полное прозвищное мужское личное имя.
 Боборыка — украинская фамилия.